Dieplinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Dieplinger (* 1970), österreichische Pflegewissenschaftlerin
 Jakob Dieplinger (* 1984), österreichischer American-Football-Spieler